Prototheora är ett släkte av fjärilar. Prototheora ingår i familjen Prototheoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Prototheora